La Conférence Ouest peut faire référence à :
 la conférence Ouest de la NBA.
 la conférence Ouest de la LNH.
 la conférence Ouest de la MLS.
 la Conférence Ouest de la WNBA

Voir aussi 
Conférence (sport)